Дорогинь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дорогинь — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Дорогинь — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Украина 
 Старый Дорогинь — село Народичском районе Житомирской области.
 Новый Дорогинь — село в Народичском районе Житомирской области.

См. также 
 Дорогино
 Придорогин